«Io sono il Capataz» — італійський пригодницький фільм 1950 року, з Ренатом Рашелем в головній ролі комедійної історії, що розповідає про мексиканського революціонера Панчо Вілью. Фільм, знятий режисером Джорджо Сімонеллі, не був показаний в німецькомовних країнах.

Фабула 
Угуссіоне не може знайти роботу, через його невелику статуру. Коли він зустрічає один день на знаменитій революції, все змінюється: Разом зі своїм другом Еразмом він прилітає в Парасуелу, де він мусить перевтілитись в  диктатора Рашеліто  Віллу, який командує в столиці революційними військами. Саме в цій ролі він -маріонетка в руках міністра. Переконавшись в тому, що люди люблять його, він грає цю роль протягом деякого часу без нарікання. 

Коли він помітив, що насправді, жителі країни ненавидять його і планують повстання під керівництвом Роса-де-Фуего і навіть напад на нього,то  лише Ерасмо вдається переконати  повстанців, які обох друзів привели до влади, що це не Рашеліто, а його брат-близнюк Панчо, який прийшов, щоб боротися з його злими родичами. Використовуючи свої знання таємних ходів в палаці, тепер він може, як Рашеліто- міністр і як Панчо   привести повстанців  до рішення, якого хоче народ. Він визнається  визволителем, але не перебільшує з владою, щоб жити з Розою-дель-Фуего.

Критика 
Альберто Альбетаззі сказав, якого блискучого коміка на сцені має Італія,  але Рашель як кіноактор ще не досяг його  творчої зрілості, що зробило б його дуже сильним, залежить від основної або навіть незначної оригінальності матеріалів; в цьому випадку залишається, не маючи значення епізод, що коли б взагалі не гірша участь, на яку він ніяк не вплинув би

Цікаві факти 
На  противагу критиці, фільм сприйнявся публікою  дуже добре і зібрав за показ в Італії 421 мільйонів лір.

Софі Лорен зіграла невелику роль секретарки диктатора.

Фільм був знову ж показаний в кіно в дещо іншій формі в 1954 році, лише  під назвою  Ritorno il Capataz.

Примітки

Посилання  
 
 Der Film bei comingsoon.it
 '''' Io sono il Capataz beim Archivio del Cinema Italiano 

Фільми Італії 1951
Пригодницькі фільми Італії
Чорно-білі фільми Італії